Hans Mauracher ist der Name folgender Personen:

* Hans Mauracher (Orgelbauer, 1847) (1847–1900), österreichischer Orgelbauer
 Hans Mauracher (Orgelbauer, 1885) (1885–1919), österreichischer Orgelbauer
 Hans Mauracher (Bildhauer) (1885–1957), österreichischer Bildhauer
 Hans Mauracher (Orgelbauer, 1907) (1907–1970), österreichischer Orgelbauer